Padovo je lahko:
 Padovo pri Fari (Slovenija)
 Padovo pri Osilnici (Slovenija)